Zsigmond – forma ungherese del nome proprio di persona italiano Sigismondo
161092 Zsigmond – asteroide della fascia principale
Vilmos Zsigmond – direttore della fotografia ungherese naturalizzato statunitense